Heyward ist der Familienname folgender Personen:

 Cameron Heyward (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carter Heyward (* 1945), US-amerikanische feministische Theologin und anglikanische Pfarrerin
 Craig Heyward (1966–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Dorothy Heyward (1890–1961), US-amerikanische Autorin
 DuBose Heyward (1885–1940), US-amerikanischer Autor
 Duncan Clinch Heyward (1864–1943), US-amerikanischer Politiker
 Jake Heyward (* 1999), walisischer Leichtathlet
 Jason Heyward (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nick Heyward (* 1961), englischer Musiker
 Thomas Heyward junior (1746–1809), Jurist, der als Vertreter South Carolinas die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnete